|-
|(60501)||2000 DN96|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,148|| align=right|5,99|| align=right|5,620||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60502)||2000 DT96|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,098|| align=right|5,81|| align=right|3,723||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60503)||2000 DY100|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,120|| align=right|12,52|| align=right|5,373||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60504)||2000 DL102|| align=right|14,8|| align=right|2,668|| align=right|0,112|| align=right|6,45|| align=right|4,358||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60505)||2000 DB104|| align=right|15,9|| align=right|2,252|| align=right|0,114|| align=right|5,22|| align=right|3,379||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60506)||2000 DH104|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,190|| align=right|5,25|| align=right|3,478||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60507)||2000 DG106|| align=right|15,3|| align=right|2,356|| align=right|0,133|| align=right|6,74|| align=right|3,615||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60508)||2000 DJ107|| align=right|14,7|| align=right|3,036|| align=right|0,121|| align=right|11,08|| align=right|5,290||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60509)||2000 EA2|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,175|| align=right|0,57|| align=right|3,763||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60510)||2000 EV3|| align=right|16,5|| align=right|2,724|| align=right|0,102|| align=right|0,73|| align=right|4,494||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60511)||2000 EF4|| align=right|16,4|| align=right|1,948|| align=right|0,086|| align=right|22,27|| align=right|2,719||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60512)||2000 EU8|| align=right|15,6|| align=right|3,084|| align=right|0,026|| align=right|11,61|| align=right|5,414||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60513)||2000 EK11|| align=right|17,0|| align=right|2,318|| align=right|0,108|| align=right|3,57|| align=right|3,528||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60514)||2000 EC12|| align=right|16,6|| align=right|2,801|| align=right|0,061|| align=right|4,63|| align=right|4,688||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60515)||2000 EQ14|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,151|| align=right|1,76|| align=right|3,498||MBA||5. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60516)||2000 EX16|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,082|| align=right|8,24|| align=right|5,482||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60517)||2000 EC18|| align=right|16,6|| align=right|2,332|| align=right|0,059|| align=right|7,55|| align=right|3,561||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60518)||2000 ET19|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,124|| align=right|6,62|| align=right|3,519||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60519)||2000 EU25|| align=right|15,0|| align=right|2,448|| align=right|0,176|| align=right|2,05|| align=right|3,830||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60520)||2000 ET32|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,102|| align=right|10,75|| align=right|5,178||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60521)||2000 EM34|| align=right|14,3|| align=right|2,712|| align=right|0,116|| align=right|14,57|| align=right|4,467||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60522)||2000 EP35|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,162|| align=right|11,36|| align=right|5,526||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60523)||2000 EM37|| align=right|16,6|| align=right|2,364|| align=right|0,137|| align=right|1,70|| align=right|3,634||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60524)||2000 EA40|| align=right|14,8|| align=right|2,831|| align=right|0,078|| align=right|2,02|| align=right|4,763||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60525)||2000 EW40|| align=right|15,1|| align=right|2,811|| align=right|0,077|| align=right|11,96|| align=right|4,711||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60526)||2000 EU41|| align=right|15,8|| align=right|2,518|| align=right|0,069|| align=right|3,39|| align=right|3,995||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60527)||2000 EE43|| align=right|14,5|| align=right|3,046|| align=right|0,107|| align=right|2,08|| align=right|5,316||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60528)||2000 EN44|| align=right|15,8|| align=right|2,628|| align=right|0,036|| align=right|1,97|| align=right|4,260||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60529)||2000 EU47|| align=right|16,4|| align=right|2,215|| align=right|0,083|| align=right|4,19|| align=right|3,297||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60530)||2000 ED48|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,173|| align=right|10,96|| align=right|4,147||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60531)||2000 EF50|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,213|| align=right|11,60|| align=right|4,256||MBA||9. marec 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(60532)||2000 EX50|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,080|| align=right|28,08|| align=right|4,183||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(60533)||2000 EC55|| align=right|14,8|| align=right|2,579|| align=right|0,085|| align=right|8,50|| align=right|4,141||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60534)||2000 EB56|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,078|| align=right|5,47|| align=right|3,557||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60535)||2000 EM56|| align=right|15,9|| align=right|2,401|| align=right|0,128|| align=right|1,29|| align=right|3,719||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60536)||2000 EE58|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,117|| align=right|1,46|| align=right|3,594||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60537)||2000 ED59|| align=right|16,9|| align=right|2,365|| align=right|0,143|| align=right|1,56|| align=right|3,637||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60538)||2000 EX60|| align=right|14,9|| align=right|2,529|| align=right|0,273|| align=right|4,97|| align=right|4,022||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60539)||2000 EB61|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,140|| align=right|1,37|| align=right|5,491||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60540)||2000 EZ61|| align=right|16,9|| align=right|2,258|| align=right|0,119|| align=right|4,93|| align=right|3,392||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60541)||2000 EN63|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,167|| align=right|5,11|| align=right|4,507||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60542)||2000 EQ66|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,169|| align=right|2,59|| align=right|3,733||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60543)||2000 ET77|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,190|| align=right|2,32|| align=right|3,459||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60544)||2000 EP78|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,065|| align=right|4,39|| align=right|4,217||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60545)||2000 ES83|| align=right|14,3|| align=right|3,057|| align=right|0,050|| align=right|11,13|| align=right|5,345||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60546)||2000 EE85|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,109|| align=right|11,77|| align=right|4,357||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60547)||2000 EF86|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,178|| align=right|6,57|| align=right|3,562||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60548)||2000 EH86|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,136|| align=right|5,07|| align=right|3,678||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60549)||2000 EL87|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,177|| align=right|4,69|| align=right|3,676||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60550)||2000 EX87|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,147|| align=right|3,54|| align=right|4,339||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60551)||2000 EQ88|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,086|| align=right|10,92|| align=right|5,329||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60552)||2000 EO89|| align=right|15,0|| align=right|2,911|| align=right|0,038|| align=right|2,75|| align=right|4,967||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60553)||2000 ED91|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,131|| align=right|5,81|| align=right|3,690||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60554)||2000 EZ93|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,133|| align=right|11,91|| align=right|4,403||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60555)||2000 EJ94|| align=right|16,3|| align=right|2,404|| align=right|0,079|| align=right|5,14|| align=right|3,727||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60556)||2000 EL95|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,090|| align=right|13,81|| align=right|4,189||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60557)||2000 EW95|| align=right|16,9|| align=right|2,211|| align=right|0,192|| align=right|2,34|| align=right|3,288||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60558)||2000 EC98|| align=right|9,5|| align=right|10,77|| align=right|0,456|| align=right|4,34|| align=right|35,35||XXX||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60559)||2000 EN98|| align=right|15,4|| align=right|3,094|| align=right|0,150|| align=right|1,04|| align=right|5,442||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60560)||2000 EQ103|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,196|| align=right|5,39|| align=right|3,555||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60561)||2000 EX104|| align=right|16,8|| align=right|2,261|| align=right|0,153|| align=right|6,71|| align=right|3,399||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60562)||2000 EH106|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,033|| align=right|12,17|| align=right|4,371||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60563)||2000 EF107|| align=right|16,5|| align=right|2,240|| align=right|0,123|| align=right|4,43|| align=right|3,351||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60564)||2000 ER108|| align=right|16,8|| align=right|2,295|| align=right|0,066|| align=right|6,82|| align=right|3,477||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60565)||2000 EB109|| align=right|14,9|| align=right|2,555|| align=right|0,142|| align=right|7,98|| align=right|4,083||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60566)||2000 EH109|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,056|| align=right|11,39|| align=right|4,582||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60567)||2000 EL110|| align=right|15,9|| align=right|2,787|| align=right|0,185|| align=right|10,04|| align=right|4,652||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60568)||2000 ED111|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,082|| align=right|9,96|| align=right|4,473||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60569)||2000 EH112|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,206|| align=right|2,14|| align=right|3,664||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60570)||2000 ET113|| align=right|15,1|| align=right|3,016|| align=right|0,146|| align=right|3,66|| align=right|5,237||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60571)||2000 ER116|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,159|| align=right|2,16|| align=right|3,700||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60572)||2000 EB117|| align=right|14,5|| align=right|2,707|| align=right|0,217|| align=right|12,28|| align=right|4,453||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60573)||2000 ED118|| align=right|15,4|| align=right|2,685|| align=right|0,145|| align=right|15,70|| align=right|4,398||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60574)||2000 EK119|| align=right|13,2|| align=right|3,092|| align=right|0,177|| align=right|19,22|| align=right|5,435||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60575)||2000 EY121|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,163|| align=right|3,31|| align=right|4,237||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60576)||2000 EJ122|| align=right|14,7|| align=right|2,942|| align=right|0,104|| align=right|3,16|| align=right|5,046||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60577)||2000 EW122|| align=right|14,4|| align=right|3,202|| align=right|0,159|| align=right|8,58|| align=right|5,729||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60578)||2000 ED123|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,148|| align=right|14,43|| align=right|4,085||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(60579)||2000 EK127|| align=right|15,0|| align=right|2,797|| align=right|0,084|| align=right|5,85|| align=right|4,678||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60580)||2000 ER127|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,131|| align=right|7,79|| align=right|3,613||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60581)||2000 EE128|| align=right|15,1|| align=right|2,766|| align=right|0,065|| align=right|3,54|| align=right|4,598||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60582)||2000 EB130|| align=right|16,4|| align=right|2,264|| align=right|0,132|| align=right|3,71|| align=right|3,406||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60583)||2000 EQ132|| align=right|16,9|| align=right|2,243|| align=right|0,083|| align=right|3,70|| align=right|3,359||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60584)||2000 EW132|| align=right|14,9|| align=right|2,601|| align=right|0,195|| align=right|8,90|| align=right|4,194||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60585)||2000 EZ132|| align=right|17,1|| align=right|2,197|| align=right|0,055|| align=right|1,89|| align=right|3,256||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60586)||2000 EZ136|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,106|| align=right|3,31|| align=right|4,017||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60587)||2000 EL139|| align=right|15,7|| align=right|2,682|| align=right|0,320|| align=right|6,44|| align=right|4,393||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60588)||2000 EQ139|| align=right|15,2|| align=right|2,444|| align=right|0,110|| align=right|7,07|| align=right|3,821||MBA||12. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(60589)||2000 EU139|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,130|| align=right|25,90|| align=right|5,734||MBA||12. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(60590)||2000 EE140|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,032|| align=right|9,15|| align=right|4,543||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60591)||2000 EV141|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,201|| align=right|8,89|| align=right|3,575||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(60592)||2000 EE146|| align=right|16,2|| align=right|2,669|| align=right|0,029|| align=right|6,98|| align=right|4,360||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60593)||2000 EN146|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,125|| align=right|5,26|| align=right|3,351||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60594)||2000 ER147|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,174|| align=right|2,79|| align=right|4,210||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(60595)||2000 EN150|| align=right|13,6|| align=right|2,535|| align=right|0,201|| align=right|12,00|| align=right|4,035||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60596)||2000 EZ150|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,142|| align=right|1,72|| align=right|3,695||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60597)||2000 EJ154|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,201|| align=right|11,77|| align=right|4,246||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60598)||2000 EX154|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,055|| align=right|15,74|| align=right|4,240||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60599)||2000 EY154|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,087|| align=right|11,17|| align=right|4,348||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60600)||2000 EG157|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,137|| align=right|14,00|| align=right|4,110||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(60601)||2000 EQ157|| align=right|15,5|| align=right|2,457|| align=right|0,100|| align=right|7,48|| align=right|3,851||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60602)||2000 EV161|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,140|| align=right|15,19|| align=right|4,295||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60603)||2000 EF163|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,206|| align=right|4,10|| align=right|3,690||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60604)||2000 EP164|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,113|| align=right|6,64|| align=right|3,669||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60605)||2000 EZ167|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,071|| align=right|10,59|| align=right|5,623||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60606)||2000 EC171|| align=right|14,3|| align=right|2,695|| align=right|0,033|| align=right|11,82|| align=right|4,424||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60607)||2000 EA172|| align=right|15,9|| align=right|2,332|| align=right|0,135|| align=right|3,91|| align=right|3,560||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60608)||2000 EE173|| align=right|8,6|| align=right|49,83|| align=right|0,547|| align=right|5,95|| align=right|352||SDO||3. marec 2000||Kitt Peak||J. X. Luu; C. A. Trujillo; W. Evans
|-
|(60609)||2000 EA175|| align=right|15,1|| align=right|2,620|| align=right|0,060|| align=right|14,35|| align=right|4,241||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(60610)||2000 EB181|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,245|| align=right|12,74|| align=right|4,125||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60611)||2000 ED185|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,079|| align=right|12,36|| align=right|5,415||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60612)||2000 EE190|| align=right|15,7|| align=right|3,147|| align=right|0,092|| align=right|11,15|| align=right|5,581||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60613)||2000 EO196|| align=right|16,5|| align=right|2,674|| align=right|0,172|| align=right|11,40|| align=right|4,372||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60614)||2000 EU198|| align=right|14,6|| align=right|2,722|| align=right|0,097|| align=right|5,97|| align=right|4,491||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(60615)||2000 EV205|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,233|| align=right|4,12|| align=right|4,089||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60616)||2000 FH1|| align=right|13,5|| align=right|3,097|| align=right|0,276|| align=right|16,02|| align=right|5,449||MBA||26. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60617)||2000 FM3|| align=right|17,1|| align=right|2,227|| align=right|0,228|| align=right|9,11|| align=right|3,323||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60618)||2000 FP3|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,061|| align=right|7,06|| align=right|3,664||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60619)||2000 FZ4|| align=right|16,8|| align=right|2,519|| align=right|0,128|| align=right|0,94|| align=right|3,998||MBA||27. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60620)||2000 FD8|| align=right|6,6|| align=right|44,04|| align=right|0,222|| align=right|19,48|| align=right|293||CBW||27. marec 2000||Mauna Kea||J. Kavelaars; B. Gladman; J.-M. Petit; M. Holman
|-
|(60621)||2000 FE8|| align=right|6,7|| align=right|55,9|| align=right|0,408|| align=right|5,86|| align=right|418||SDO||27. marec 2000||Mauna Kea||J. Kavelaars; B. Gladman; J.-M. Petit; M. Holman
|-
|60622 Pritchet||2000 FK8|| align=right|17,1|| align=right|2,255|| align=right|0,064|| align=right|3,71|| align=right|3,385||MBA||30. marec 2000||Dominion||D. D. Balam
|-
|(60623)||2000 FW13|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,070|| align=right|8,75|| align=right|3,718||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60624)||2000 FT14|| align=right|16,6|| align=right|1,981|| align=right|0,071|| align=right|22,55|| align=right|2,788||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60625)||2000 FA17|| align=right|13,3|| align=right|2,790|| align=right|0,180|| align=right|11,79|| align=right|4,660||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60626)||2000 FU21|| align=right|15,9|| align=right|2,269|| align=right|0,232|| align=right|7,55|| align=right|3,418||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60627)||2000 FJ23|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,211|| align=right|10,52|| align=right|3,594||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60628)||2000 FX24|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,198|| align=right|10,19|| align=right|3,513||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60629)||2000 FX25|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,048|| align=right|7,04|| align=right|3,440||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60630)||2000 FY25|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,096|| align=right|4,00|| align=right|3,630||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60631)||2000 FC26|| align=right|15,0|| align=right|2,718|| align=right|0,114|| align=right|10,54|| align=right|4,480||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60632)||2000 FE27|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,062|| align=right|6,81|| align=right|3,499||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60633)||2000 FF27|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,046|| align=right|7,18|| align=right|3,500||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60634)||2000 FW27|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,099|| align=right|5,35|| align=right|3,736||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60635)||2000 FD30|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,136|| align=right|3,01|| align=right|4,099||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60636)||2000 FH30|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,149|| align=right|15,33|| align=right|4,215||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60637)||2000 FX30|| align=right|16,4|| align=right|2,223|| align=right|0,106|| align=right|3,78|| align=right|3,314||MBA||29. marec 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(60638)||2000 FF31|| align=right|14,6|| align=right|3,061|| align=right|0,092|| align=right|10,16|| align=right|5,354||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60639)||2000 FW31|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,188|| align=right|9,36|| align=right|3,798||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60640)||2000 FE34|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,048|| align=right|3,61|| align=right|4,413||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60641)||2000 FP35|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,129|| align=right|4,98|| align=right|4,436||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60642)||2000 FP37|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,209|| align=right|5,90|| align=right|3,767||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60643)||2000 FU37|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,198|| align=right|7,20|| align=right|3,730||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60644)||2000 FY37|| align=right|15,1|| align=right|2,737|| align=right|0,121|| align=right|9,94|| align=right|4,527||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60645)||2000 FU38|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,160|| align=right|3,27|| align=right|3,683||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60646)||2000 FJ39|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,047|| align=right|3,01|| align=right|5,233||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60647)||2000 FA40|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,178|| align=right|4,85|| align=right|3,657||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60648)||2000 FY40|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,047|| align=right|5,12|| align=right|4,690||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60649)||2000 FZ41|| align=right|15,3|| align=right|2,548|| align=right|0,052|| align=right|6,73|| align=right|4,066||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60650)||2000 FF42|| align=right|15,6|| align=right|2,664|| align=right|0,177|| align=right|4,78|| align=right|4,348||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60651)||2000 FU42|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,147|| align=right|3,08|| align=right|3,752||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60652)||2000 FG43|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,169|| align=right|3,78|| align=right|3,699||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60653)||2000 FA45|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,051|| align=right|6,06|| align=right|3,519||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60654)||2000 FP45|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,178|| align=right|7,89|| align=right|4,172||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60655)||2000 FV45|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,111|| align=right|10,00|| align=right|4,615||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60656)||2000 FF47|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,078|| align=right|14,51|| align=right|4,106||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60657)||2000 FT47|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,034|| align=right|13,14|| align=right|4,568||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60658)||2000 FG48|| align=right|16,7|| align=right|2,416|| align=right|0,142|| align=right|2,06|| align=right|3,754||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60659)||2000 FX49|| align=right|15,8|| align=right|2,189|| align=right|0,153|| align=right|6,02|| align=right|3,237||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60660)||2000 FL50|| align=right|15,9|| align=right|2,141|| align=right|0,175|| align=right|1,71|| align=right|3,131||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60661)||2000 FF57|| align=right|14,8|| align=right|2,872|| align=right|0,085|| align=right|3,22|| align=right|4,866||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60662)||2000 FX61|| align=right|16,9|| align=right|2,512|| align=right|0,048|| align=right|5,25|| align=right|3,980||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60663)||2000 FZ65|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,232|| align=right|5,35|| align=right|3,342||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60664)||2000 FX72|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,124|| align=right|9,40|| align=right|4,592||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60665)||2000 FL73|| align=right|15,5|| align=right|2,455|| align=right|0,200|| align=right|1,89|| align=right|3,847||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60666)||2000 FT73|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,164|| align=right|13,92|| align=right|3,783||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60667)||2000 GQ1|| align=right|17,3|| align=right|2,228|| align=right|0,127|| align=right|2,17|| align=right|3,326||MBA||4. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(60668)||2000 GJ3|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,209|| align=right|23,63|| align=right|3,539||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60669)||2000 GE4|| align=right|15,5|| align=right|2,207|| align=right|0,200|| align=right|7,69|| align=right|3,279||MBA||7. april 2000||Kleť||Klet
|-
|(60670)||2000 GX5|| align=right|16,9|| align=right|2,274|| align=right|0,130|| align=right|2,74|| align=right|3,429||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60671)||2000 GP9|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,136|| align=right|11,49|| align=right|4,579||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60672)||2000 GE10|| align=right|15,8|| align=right|2,712|| align=right|0,119|| align=right|1,47|| align=right|4,464||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60673)||2000 GH10|| align=right|15,5|| align=right|2,700|| align=right|0,053|| align=right|6,34|| align=right|4,435||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60674)||2000 GN10|| align=right|15,1|| align=right|3,109|| align=right|0,112|| align=right|6,33|| align=right|5,481||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60675)||2000 GA12|| align=right|16,8|| align=right|2,471|| align=right|0,169|| align=right|1,59|| align=right|3,884||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60676)||2000 GQ14|| align=right|16,8|| align=right|2,681|| align=right|0,089|| align=right|1,37|| align=right|4,390||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60677)||2000 GO18|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,215|| align=right|1,44|| align=right|3,676||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60678)||2000 GA23|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,202|| align=right|2,66|| align=right|4,222||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60679)||2000 GE24|| align=right|14,9|| align=right|2,920|| align=right|0,118|| align=right|1,40|| align=right|4,989||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60680)||2000 GW27|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,205|| align=right|3,87|| align=right|4,180||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60681)||2000 GE31|| align=right|16,1|| align=right|2,184|| align=right|0,225|| align=right|4,97|| align=right|3,226||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60682)||2000 GU31|| align=right|15,2|| align=right|3,206|| align=right|0,167|| align=right|1,91|| align=right|5,739||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60683)||2000 GL33|| align=right|16,3|| align=right|2,156|| align=right|0,132|| align=right|7,13|| align=right|3,164||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60684)||2000 GA34|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,160|| align=right|5,64|| align=right|3,525||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60685)||2000 GP34|| align=right|16,5|| align=right|2,309|| align=right|0,143|| align=right|6,34|| align=right|3,508||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60686)||2000 GN35|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,131|| align=right|14,08|| align=right|4,289||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60687)||2000 GS35|| align=right|15,7|| align=right|2,656|| align=right|0,170|| align=right|5,22|| align=right|4,329||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60688)||2000 GY35|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,105|| align=right|1,19|| align=right|5,099||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60689)||2000 GG37|| align=right|16,0|| align=right|2,165|| align=right|0,263|| align=right|8,44|| align=right|3,185||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60690)||2000 GD38|| align=right|15,9|| align=right|2,258|| align=right|0,114|| align=right|7,02|| align=right|3,393||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60691)||2000 GJ38|| align=right|15,3|| align=right|3,243|| align=right|0,052|| align=right|12,44|| align=right|5,838||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60692)||2000 GC40|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,060|| align=right|1,05|| align=right|3,363||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60693)||2000 GX40|| align=right|14,9|| align=right|2,925|| align=right|0,081|| align=right|1,42|| align=right|5,002||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60694)||2000 GG41|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,252|| align=right|4,88|| align=right|4,105||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60695)||2000 GM42|| align=right|15,3|| align=right|2,184|| align=right|0,200|| align=right|8,47|| align=right|3,226||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60696)||2000 GQ43|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,162|| align=right|3,42|| align=right|4,260||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60697)||2000 GG45|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,248|| align=right|6,28|| align=right|3,683||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60698)||2000 GB46|| align=right|16,3|| align=right|2,689|| align=right|0,161|| align=right|2,88|| align=right|4,408||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60699)||2000 GN47|| align=right|15,9|| align=right|2,627|| align=right|0,165|| align=right|8,39|| align=right|4,258||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60700)||2000 GL50|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,146|| align=right|0,89|| align=right|3,540||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60701)||2000 GQ51|| align=right|15,8|| align=right|2,646|| align=right|0,092|| align=right|2,44|| align=right|4,303||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60702)||2000 GU52|| align=right|15,3|| align=right|3,180|| align=right|0,070|| align=right|12,24|| align=right|5,671||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60703)||2000 GU53|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,026|| align=right|9,89|| align=right|5,103||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60704)||2000 GK55|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,250|| align=right|16,22|| align=right|4,692||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60705)||2000 GU55|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,168|| align=right|4,62|| align=right|4,235||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60706)||2000 GB56|| align=right|14,7|| align=right|2,867|| align=right|0,073|| align=right|3,23|| align=right|4,853||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60707)||2000 GP56|| align=right|15,1|| align=right|2,996|| align=right|0,050|| align=right|1,71|| align=right|5,185||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60708)||2000 GC57|| align=right|15,4|| align=right|2,661|| align=right|0,089|| align=right|2,09|| align=right|4,341||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60709)||2000 GN57|| align=right|15,9|| align=right|2,305|| align=right|0,148|| align=right|7,15|| align=right|3,498||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60710)||2000 GU57|| align=right|16,8|| align=right|2,185|| align=right|0,142|| align=right|1,41|| align=right|3,230||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60711)||2000 GS59|| align=right|15,3|| align=right|2,689|| align=right|0,070|| align=right|2,88|| align=right|4,408||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60712)||2000 GM60|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,103|| align=right|17,14|| align=right|5,510||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60713)||2000 GK61|| align=right|16,7|| align=right|2,193|| align=right|0,154|| align=right|1,92|| align=right|3,246||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60714)||2000 GN62|| align=right|16,9|| align=right|2,271|| align=right|0,263|| align=right|1,07|| align=right|3,421||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60715)||2000 GX64|| align=right|17,4|| align=right|2,311|| align=right|0,099|| align=right|4,00|| align=right|3,513||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60716)||2000 GD65|| align=right|16,4|| align=right|2,420|| align=right|0,104|| align=right|3,18|| align=right|3,765||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60717)||2000 GZ66|| align=right|16,8|| align=right|2,197|| align=right|0,106|| align=right|6,77|| align=right|3,256||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60718)||2000 GN69|| align=right|16,7|| align=right|2,481|| align=right|0,114|| align=right|0,77|| align=right|3,908||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60719)||2000 GQ69|| align=right|17,2|| align=right|2,141|| align=right|0,114|| align=right|0,47|| align=right|3,131||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60720)||2000 GC72|| align=right|16,6|| align=right|2,364|| align=right|0,176|| align=right|3,28|| align=right|3,635||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60721)||2000 GA73|| align=right|13,8|| align=right|2,780|| align=right|0,160|| align=right|9,04|| align=right|4,634||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60722)||2000 GE73|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,128|| align=right|12,93|| align=right|4,398||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60723)||2000 GU73|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,178|| align=right|4,34|| align=right|3,310||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60724)||2000 GE74|| align=right|17,1|| align=right|2,236|| align=right|0,086|| align=right|5,53|| align=right|3,342||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60725)||2000 GH74|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,110|| align=right|4,27|| align=right|5,438||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60726)||2000 GE75|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,136|| align=right|6,29|| align=right|3,479||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60727)||2000 GO75|| align=right|16,2|| align=right|2,238|| align=right|0,168|| align=right|5,10|| align=right|3,347||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60728)||2000 GS76|| align=right|16,2|| align=right|2,241|| align=right|0,204|| align=right|7,30|| align=right|3,355||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60729)||2000 GZ78|| align=right|17,4|| align=right|2,281|| align=right|0,095|| align=right|7,97|| align=right|3,445||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60730)||2000 GC79|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,134|| align=right|0,61|| align=right|3,722||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60731)||2000 GQ79|| align=right|16,1|| align=right|2,239|| align=right|0,205|| align=right|6,79|| align=right|3,351||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60732)||2000 GK80|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,137|| align=right|0,67|| align=right|5,504||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60733)||2000 GL80|| align=right|15,2|| align=right|2,270|| align=right|0,302|| align=right|12,31|| align=right|3,419||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60734)||2000 GT80|| align=right|16,9|| align=right|2,152|| align=right|0,068|| align=right|2,27|| align=right|3,155||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60735)||2000 GF82|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,330|| align=right|21,76|| align=right|3,591||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60736)||2000 GJ82|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,167|| align=right|2,73|| align=right|3,763||MBA||8. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60737)||2000 GB87|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,113|| align=right|10,08|| align=right|4,094||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60738)||2000 GK87|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,132|| align=right|4,04|| align=right|4,418||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60739)||2000 GR87|| align=right|14,9|| align=right|3,071|| align=right|0,062|| align=right|10,37|| align=right|5,381||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60740)||2000 GU89|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,117|| align=right|4,32|| align=right|4,283||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60741)||2000 GY90|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,124|| align=right|8,18|| align=right|4,215||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60742)||2000 GY91|| align=right|13,4|| align=right|2,715|| align=right|0,203|| align=right|16,59|| align=right|4,472||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60743)||2000 GU92|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,051|| align=right|3,92|| align=right|4,297||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60744)||2000 GB93|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,239|| align=right|7,62|| align=right|3,507||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60745)||2000 GQ93|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,138|| align=right|15,41|| align=right|4,610||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60746)||2000 GA95|| align=right|15,7|| align=right|2,156|| align=right|0,108|| align=right|3,88|| align=right|3,165||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60747)||2000 GW95|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,141|| align=right|4,34|| align=right|3,325||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60748)||2000 GC96|| align=right|14,2|| align=right|2,580|| align=right|0,086|| align=right|7,82|| align=right|4,143||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60749)||2000 GF96|| align=right|16,0|| align=right|2,321|| align=right|0,156|| align=right|7,24|| align=right|3,535||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60750)||2000 GQ98|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,114|| align=right|6,32|| align=right|3,669||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov